Józef Stadnicki (zm. 1752) – kasztelan, chorąży, podczaszy i miecznik sanocki
 Józef Antoni Stadnicki (?–1736) –  podstoli buski, kasztelan lubaczowski i bełski
 Józef Stadnicki (zm. po 1806) – chorąży grabowiecki, poseł na sejmy
 Józef Marek Stadnicki (1816–1893) – spiskowiec niepodległościowy, zesłaniec
 Józef Edward Stadnicki (1919–1960) – oficer Armii Krajowej.